Секу́ Туре́ (; 1 мая 1934, Буаке — 2 апреля 2003), также известный как Туре́ Секу́ — ивуарийский футболист, нападающий. Переехал в метрополию в 1958 году, после образования Пятой Французской республики. Наиболее известен как игрок французского клуба «Монпелье».

Клубная карьера

Достижения 
 Чемпион Второго дивизиона Франции: 1960/61
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Франции: 1962

Статистика выступлений 
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background: ivory; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center"
|+ Клубная карьера
|- style=background:beige
!rowspan=2 width=120|Клуб
!rowspan=2|Сезон
!colspan=2|Лига
!colspan=2|Кубки
!colspan=2|Итого
|- style=background:beige
!Игры
!Голы
!Игры
!Голы
!Игры
!Голы
|-
!rowspan=3|Олимпик(Алес)|1958/59
|8
|2
|3
|0
!11
!2
|-
|1959/60
|8
|6
|0
|0
!8
!6
|- style=background:lemonchiffon
!Итого!!16!!8!!3!!0!!19!!8
|-
!rowspan=2|Сошо
|1959/60
|10
|2
|1
|1
!11
!3
|- style=background:lemonchiffon
!Итого!!10!!2!!1!!1!!11!!3
|-
!rowspan=2|Форбак
|1960/61
|16
|12
|0
|0
!16
!12
|- style=background:lemonchiffon
!Итого!!16!!12!!0!!0!!16!!12
|-
!rowspan=3|Монпелье
|1960/61
|17
|12
|5
|6
!22
!18
|-
|1961/62
|36
|25
|3
|2
!39
!27
|- style=background:lemonchiffon
!Итого!!53!!37!!8!!8!!61!!45
|-
!rowspan=2|Гренобль
|1962/63
|9
|4
|0
|0
!9
!4
|- style=background:lemonchiffon
!Итого!!9!!4!!0!!0!!9!!4
|-
!rowspan=3|Ницца
|1962/63
|11
|2
|2
|0
!13
!2
|-
|1963/64
|5
|4
|0
|0
!5
!4
|- style=background:lemonchiffon
!Итого!!16!!6!!2!!0!!18!!6
|-
!rowspan=2|Ним Олимпик
|1963/64
|8
|1
|0
|0
!8
!1
|- style=background:lemonchiffon
!Итого!!8!!1!!0!!0!!8!!1
|-
!rowspan=2|Безье
|1965/66
|32
|14
|2
|1
!34
!15
|- style=background:lemonchiffon
!Итого!!32!!14!!2!!1!!34!!15
|- style=background:beige
!colspan=2|Всего за карьеру!!160!!84!!16!!10!!176!!94
|}Источник:'''

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Африка Спортс»
Игроки ФК «Безье»
Игроки ФК «Гренобль»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Олимпик Алес»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «АСЕК Мимозас»
Родившиеся во Французской Западной Африке